Gellért György (?–?) labdarúgó-játékvezető
 Gellért György (1911) jogász, a Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettese 
 Gellért György (1922–1994) műfordító